Hamburger Straße steht für:

 Hamburger Straße in Barmbek-Süd, siehe Shopping-Center Hamburger Meile #Hamburger Straße
 Hamburger Straße (Braunschweig) 
 U-Bahnhof Hamburger Straße im Barmbek-Süd
 Kleine und Große Hamburger Straße in Berlin-Mitte
 Hamburger Straße (Bremen)